

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Glinik (Mariampolski) – część miasta  Gorlice
 Glinik – część miasta  Wałbrzych
 Glinik – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno
 Glinik – część wsi Trzciana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Glinik – przysiółek wsi Przydonica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Glinik – część wsi Sromowce Wyżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czorsztyn
 Glinik – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie

Zobacz też 
 Glinik Charzewski, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Polski, Glinik Zaborowski, Glinik Średni